Völckner oder Voelckner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Völckner (1622–1698), Pfarrer in Freiroda bei Leipzig
 Franziska Völckner (* 1977), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Völkner
 Volkner